Ивановка () — село,
Новоегоровский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321883305. Население по переписи 2001 года составляет 82 (39/43 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Ивановка находится в начале балки Колодная, в 2-х км от села Новоегоровка, рядом с селом протекает пересыхающий ручей, на котором сделано несколько запруд.

К селу примыкает небольшой садовый массив.

История 
 1850 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма с отстойниками.

Известные люди 
В селе родился русский и французский зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1908 года Илья Ильич Мечников (1845—1916).

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Двуречанского района